Gombe (staat); een staat van Nigeria
Gombe (stad); een stad in Nigeria
Gombe United FC, een Nigeriaanse voetbalclub uit Gombe
Gombe (Oeganda), een plaats in Oeganda
La Gombe, een duikgebied en voormalige steengroeve aan de Ourthe, bij Esneux
Station La Gombe, in de nabijheid van het duikgebied